Romániai települések:
 Jencsest Fehér megyében, Felsővidra községben
 Jencsest Fehér megyében,  Podsága községben